La Copa Colsanitas è un torneo femminile di tennis che si disputa a Bogotà in Colombia. 
Fin dal 1998 questo torneo è giocato sulla terra rossa.

Nel corso degli anni ha cambiato più volte il suo nome per motivi si sponsorizzazione, tra cui ricordiamo Copa Colsanitas Seguros Bolivia dal 2004 al 2006, Copa BBVA Colsanitas dal 2010 al 2012, e Claro Open Colsanitas dal 2014 al 2019. L'edizione del 2020 non viene disputata a causa della pandemia di COVID-19.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Note

Collegamenti esterni 
 

Copa Sony Ericsson Colsanitas
WTA Tour